CHPB peut désigner :
 le Centre hospitalier Pierre-Boucher à Longueuil en face de Montréal au Québec
 une station de radio ("Radio Moose")) à Cochrane (Ontario)
 le chpB est un système chromosomique (voir rubrique mazEF dans Stabilisation des plasmides) d'Escherichia coli.